Heines ist der Name von:

 Heines (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardszell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Heines ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Heines (1897–1934), deutscher Reichstagsabgeordneter der NSDAP, Mitglied der SA
 Oskar Heines (1903–1934), deutsches Mitglied der SA

Heines ist der Name der
 Klinik Dr. Heines